Шапель-Бланш () — название нескольких коммун во Франции:

 Ля-Шапель-Бланш (Кот-д’Армор) — в департаменте Кот-д’Армор.
 Ля-Шапель-Бланш (Савойя) — в департаменте Савойя.
 Ля-Шапель-Бланш-Сен-Мартен — в департаменте Эндр и Луара.